Gołosze – wieś w powiecie białobrzeskim
 Gołosze – wieś w powiecie grójeckim
 Gołosze – gromada